Safir 2 oder Safir-2 bezeichnet

 einen deutschen Satelliten, siehe Safir 2 (Satellit)
 eine iranische Trägerrakete, siehe Simorgh (Rakete)